Horvátország
Sljeme falu Lokve községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Sljeme falu Stubičke Toplice községben, Krapina-Zagorje megyében
Sljeme hegy a Medvednica-hegységben Zágráb felett